17-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Финляндии с 17 по 24 марта 1991 года. Сборная СССР в четырнадцатый раз стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Швеции. Первенство мира 1991 года стало последним для хоккеистов Советского Союза.

Регламент 
Впервые мировой чемпионат прошёл в двух группах. В чемпионате приняло участие рекордное количество команд — 8.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Квалификация в полуфинал

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие игроки 

По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь — Йорма Саастамойнен (Финляндия)
 Лучший защитник — Маркку Комула (Финляндия)
 Лучший полузащитник — Ула Фредрикссон (Швеция)
 Лучший нападающий — Юнас Клаессон (Швеция)
 Лучший игрок группы B — Марк Перро (США)
 Лучший бомбардир — Юнас Клаессон (Швеция)

Символическая сборная 
 Вратарь
  Йорма Саастамойнен
 Защитники
  Юэ Лённгрен
  Чель Берглунд
  Юрий Лахонин
 Полузащитники
  Юнас Клаессон
  Пер Фоссхауг
  Маркку Ниемитало
 Нападающие
  Виталий Ануфриенко
  Ула Юханссон
  Самули Нисканен
  Ханс Юханссон

Примечания

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1991

1991
1991 год в хоккее с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Финляндии
Март 1991 года
Спорт в Финляндии в 1991 году
Чемпионаты мира в Финляндии